Вяда:
 Вяда — древний народ.
 Вяда или Веда — приток реки Великой.